El comes («conde») Nicolás () fue un gobernante local en Bulgaria, probablemente de origen armenio, y progenitor de la dinastía Cometopulo («los hijos del conde»).

Según el cronista armenio Stepanos Asoghik, la familia se originó en la región armenia de Derdjan. Estaba casado con Ripsime, vista como una hija del rey Ashot II de Armenia. Sin embargo, no se sabe que Ashot ll y su esposa Marie de Kachen hayan tenido hijos. La pareja tuvo cuatro hijos, David, Moisés, Aarón y Samuel de Bulgaria, que se conocen colectivamente como Cometopulo (del griego Kometopouloi, «hijos del comes»; ). En algún momento de la década de 970, la fecha exacta no está clara y es controvertida, los hermanos lanzaron una rebelión exitosa contra el Imperio bizantino, que recientemente había sometido a Bulgaria; después de la muerte prematura de sus hermanos, Samuel permaneció como el jefe indiscutible de Bulgaria, gobernando como zar desde 996 hasta su muerte en 1014. 

Aparte de eso, no se sabe nada de Nicolás. Pudo haber gobernado Serdica o, según otras fuentes, fue un conde local en la región de la actual Macedonia del Norte. El feudo familiar estaba situado sobre el pueblo de Palatovo, según la leyenda y una serie de datos arqueológicos del barrio. 
En 992/993, Samuel erigió en el pueblo de Agios Germanos, cerca del lago Prespa, una inscripción en memoria de sus padres y de su hermano David.

Genealogía

Referencias

Bibliografía 
 
 
  
 
 

Nobles de Bulgaria del siglo X
Dinastía Cometopulo